Афиний (Afinius) е име на:

 Луций Афиний Азиний Гал, консул 62 г.
 Гай Вибий Афиний Гал Вендумниан Волусиан (Волусиан), римски император (251-253)

Жени: (Afinia)
 Афиния Гемина Бебиана, съпруга на римския император Требониан Гал (251-253)